Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2010 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rafael Nadal je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Rafael Nadal (prvak)
 Roger Federer (polfinale)
 Novak Đoković (finale)
 Andy Murray (tretji krog)
 Robin Söderling (četrtfinale)
 Nikolaj Davidenko (drugi krog)
 Tomáš Berdych (prvi krog)
 Fernando Verdasco (četrtfinale)
 Andy Roddick (drugi krog)
 David Ferrer (četrti krog)
 Marin Čilić (drugi krog)
 Mihail Južni (polfinale)
 Jürgen Melzer (četrti krog)
 Nicolás Almagro (tretji krog)
 Ivan Ljubičić (prvi krog)
 Marcos Baghdatis ''(prvi krog)

<ol start="17">
 Gaël Monfils ''(četrtfinale)
 John Isner ''(tretji krog)
 Mardy Fish ''(četrti krog)
 Sam Querrey ''(četrti krog)
 Albert Montañés ''(četrti krog)
 Juan Carlos Ferrero ''(tretji krog)
 Feliciano López ''(četrti krog)
 Ernests Gulbis ''(prvi krog)
 Stanislas Wawrinka ''(četrtfinale)
 Thomaz Bellucci ''(drugi krog)
 Fernando González ''(prvi krog)
 Radek Štěpánek ''(prvi krog)
 Philipp Kohlschreiber ''(drugi krog)
 Juan Mónaco ''(prvi krog)
 David Nalbandian ''(tretji krog)
 Lleyton Hewitt ''(prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji 
{{8TeamBracket-Tennis5
| RD1=Četrtfinale
| RD2=Polfinale
| RD3=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Rafael Nadal
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4= 
| RD1-score1-5= 
| RD1-seed2=8
| RD1-team2= Fernando Verdasco
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=3
| RD1-score2-3=4
| RD1-score2-4= 
| RD1-score2-5= 
| RD1-seed3=25
| RD1-team3= Stanislas Wawrinka 
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6<sup>7
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=3
| RD1-score3-5=3
| RD1-seed4=12
| RD1-team4= Mihail Južni
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=3
| RD1-score4-4=6
| RD1-score4-5=6
| RD1-seed5=17
| RD1-team5= Gaël Monfils
| RD1-score5-1=6<sup>2
| RD1-score5-2=1
| RD1-score5-3=2
| RD1-score5-4= 
| RD1-score5-5= 
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Novak Đoković
| RD1-score6-1=7
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3=6
| RD1-score6-4= 
| RD1-score6-5= 
| RD1-seed7=5
| RD1-team7= Robin Söderling
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=4
| RD1-score7-3=5
| RD1-score7-4= 
| RD1-score7-5= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Roger Federer
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3=7
| RD1-score8-4= 
| RD1-score8-5= 
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Rafael Nadal
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=6
| RD2-score1-4= 
| RD2-score1-5= 
| RD2-seed2=12
| RD2-team2= Mihail Južni
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=3
| RD2-score2-3=4
| RD2-score2-4= 
| RD2-score2-5= 
| RD2-seed3=3
| RD2-team3= Novak Đoković
| RD2-score3-1=5
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=5
| RD2-score3-4=6
| RD2-score3-5=7
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Roger Federer
| RD2-score4-1=7
| RD2-score4-2=1
| RD2-score4-3=7
| RD2-score4-4=2
| RD2-score4-5=5
| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Rafael Nadal
| RD3-score1-1=6
| RD3-score1-2=5
| RD3-score1-3=6
| RD3-score1-4=6
| RD3-score1-5= 
| RD3-seed2=3
| RD3-team2= Novak Đoković
| RD3-score2-1=4
| RD3-score2-2=7
| RD3-score2-3=4
| RD3-score2-4=2
| RD3-score2-5= 
}}

Prvi del
Zgornji del
1. del
 
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= J Chardy 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=24
| RD1-team08= E Gulbis 
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=6<sup>1
| RD1-score08-3=4
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=31
| RD1-team09= D Nalbandian
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6<sup>6
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= R de Voest
| RD1-score10-1=6<sup>4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=7
| RD1-score10-5=4
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= F Serra
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= F Mayer
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=0
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= P Riba 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=6<sup>1
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= A Mannarino
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=4
| RD1-score14-5=7
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= F Fognini 
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4=6
| RD1-score15-5=3
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= F Verdasco 
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=4
| RD1-score16-5=6
| RD2-seed01=10
| RD2-team01= D Ferrer 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= B Becker
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03=| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=7
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= J Chardy
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=2
| RD2-score04-3=0
| RD2-score04-4=6<sup>2
| RD2-score04-5= 
| RD2-seed05=31
| RD2-team05= D Nalbandian
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=  
| RD2-team06= F Serra
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=2
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= A Mannarino
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= F Verdasco
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-seed01=10
| RD3-team01= D Ferrer 
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=62
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=2
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 
| RD3-seed03=31
| RD3-team03= D Nalbandian
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=2
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=8
| RD3-team04= F Verdasco
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6
| RD3-score04-5= 
| RD4-seed01=10
| RD4-team01= D Ferrer 
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=3
| RD4-score01-5=6<sup>4
| RD4-seed02=8
| RD4-team02=

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2010